

Трусово — село, Істринський міський округ, Московська область
 Трусово — село, Кур'їнський район, Алтайський край